Молтон има више значења:
 Молтон (Ајова)
 Молтон (Алабама)
 Молтон (Тексас)